Іль-де-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на захід від Парижа, 240 км на захід від Ренна, 60 км на захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Дані про острів
 [ Розташування муніципалітету Іль-де-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер
Острови Бретані